Morituri te Docento – amatorska, niezależna komedia kryminalna nagrana w latach 2012/2013 przez nieformalną grupę filmową, nazywającą siebie FYLM studio. Premiera filmu miała miejsce 16 kwietnia 2013 roku w poznańskim kinie Malta. Koszty zorganizowania dwóch uroczystych seansów premierowych zostały zebrane za pośrednictwem serwisu wspieramkulutre.pl. W niedługim czasie od tego wydarzenia, Morituri te Docento zostało przez autorów umieszczone do nieodpłatnego dostępu na kanale grupy w serwisie YouTube.
Zdjęcia do filmu zrealizowano w Poznaniu.

8 sierpnia 2014 roku film zagościł na trzeciej edycji festiwalu filmowego "Kocham Dziwne Kino", odbywającego się w Pabianicach.

Opis fabuły 
Fabuła filmu rozgrywa się wokół śmierci Docenta i dochodzenia jakie w tej sprawie prowadzi Inspektor Mariusz McDalton. Wraz z postępem śledztwa dochodzą coraz to kolejni, ekscentryczni podejrzani. Całość opiera się na absurdalnym humorze umiejscowionym w konwencji pozornej logiki dochodzenia policyjnego.

Ekipa 
 reżyseria: Jakub Jezior
 scenariusz: Jakub Jezior, Michał Kalinowski
 zdjęcia: Michał Hejmann, Jakub Jezior
 montaż: Jakub Jezior, Michał Kalinowski, Dawid Leśniak

Obsada 
 Dawid Leśniak – Docent Antoni Krzaklewski
 Michał Kalinowski – Inspektor Mariusz McDalton
 Mateusz Półtorak – kucharz docenta, Leo
 Jakub Jezior – psychopata, Tołdi
 Krzysztof Nalepa – sąsiad, Juras
 Damian Rafiński – ojciec docenta, Karol
 Maciej Grochowski – Doktor Maciej Dąb
 Marcin Ławniczak – Komendant Zbych Jawor
 Kacper Jachimowicz – Funkcjonariusz Jacek
 Mikołaj Kalinowski – klient doktora, Martinez
 Michał Hejmann – rowerzysta, Buba
oraz
 Paweł Tokarczyk, Bartłomiej Walkówka, Michał Matuszak – fotoreporterzy

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Polskie filmy niezależne
Polskie filmy z 2013 roku
Polskie filmy komediowe
Polskie filmy kryminalne